Solstice (anglicky slunovrat) může být:

 Solstice (americká hudební skupina) – americká deathmetalová kapela
 Solstice (britská hudební skupina, 1980) – britská progrocková kapela založená roku 1980
 Solstice (britská hudební skupina, 1990) – britská doommetalová kapela založená roku 1990
 Solstice (album) – album amerického multiinstrumentalisty Ralpha Townera z roku 1975